1. Fußball-Bundesliga 2015-16 er den 53. sæson i Bundesligaen, Tyskland højest rangerede fodbold-liga. Sæsonen begyndte den 14. august 2015 og sidste spilledag er planlagt til den 14. maj 201. Vinterpausen startede den 20. december 2015 og slutter i januar 2016. Bayern München er forsvarende mestre.

Hold i Bundesligaen

Stillingen

Resultater

Referencer 

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2015-16